Diomedea – genere di uccelli della famiglia Diomedeidae
Diomedéa – studio di animazione giapponese

Pagine correlate 
 Diomeda
 Diomede (disambigua)